Céleste Coltellini (1760-1828), soprano italienne ;
 Marco Coltellini (1724-1777), librettiste d'opéra ;
 Michele Coltellini, ou Michele Cortellini (1480-1542), peintre italien.